Miejscowości w USA:
 Cold Spring – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Cold Spring – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Cold Spring – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam
 Cold Spring – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Cold Spring (ang. Cold Spring Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Cold Spring (ang. Cold Spring Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Cold Spring (ang. Cold Spring Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Cold Spring (ang. Cold Spring Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson